Tura peut faire référence à :

Personnalités 
Tura Satana (1938-2011), actrice et danseuse américaine.

Cosmè Tura (c. 1430–1495), peintre italien,
Will Tura (b. 1940), chanteur belge.

Linguistique 
 Tura, langue mandée parlée en Côte d’Ivoire

Lieux 

, localité d'Australie,
Tura, une ville de Hongrie,
, 
,
,

Musique 
, un groupe musical américain.

Voir aussi